Tito Flavio Clemente puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Tito Flavio Clemente.— Miembro de la dinastía Flavia, considerado cristiano.
 Tito Flavio Clemente (teólogo).— Teólogo cristiano originario de Alejandría.